Nicole steht für:

 Nicole (Vorname), weiblicher Vorname
 Nicole (Sängerin, 1964) (* 1964), deutsche Schlagersängerin
 Nicole (Sängerin, 1977) (* 1977), chilenische Sängerin
 Nicole (Band), finnische Metal-Band
 Nicole, tropischer Sturm im Herbst 2010 in der Karibik, siehe Atlantische Hurrikansaison 2010 #Tropischer Sturm Nicole
 Nicole (Lot-et-Garonne), französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 (1343) Nicole, ein Asteroid des Hauptgürtels

Nicole ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianna Nicole (* 1977), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Britt Nicole (* 1984), US-amerikanische christliche Pop-/Rocksängerin
 Bruno Nicolè (1940–2019), italienischer Fußballspieler
 Claire Nicole (* 1941), Schweizer Malerin und  Illustratorin
 Fred Nicole (* 1970), Schweizer Kletterer
 Gaston Nicole (* 1935), Schweizer Fernsehjournalist
 Jasika Nicole (* 1980), US-amerikanische Schauspielerin
 Jayde Nicole (* 1986), kanadisches Model, Playmate und Schauspielerin
 Keira Nicole (* 1996), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Léon Nicole (1887–1965), Schweizer Politiker
 Megan Nicole (* 1993), US-amerikanische Singer-Songwriterin, Schauspielerin und Model
 Myriam Nicole (* 1990), französische Mountainbikerin
 Nadine Nicole (* 1983), US-amerikanische Schauspielerin
 Pierre Nicole (1625–1695), französischer Grammatiker 
 Pierre Nicole (Politiker) (1909–1987), Schweizer Journalist und Politiker
 Remi Nicole (* 1983), britische Popsängerin und Songwriterin

Siehe auch:

 Nicolle
 Nichol
 Nicol
 Nikol